Smotlacha je české příjmení, které nesou následující osobnosti:
 František Smotlacha (1884–1956), český pedagog a popularizátor houbaření, otec Miroslava Smotlachy
 Miroslav Smotlacha (1920–2007), český potravinářský chemik a popularizátor mykologie, syn Františka Smotlachy

 Jarmila Smotlachová (* 1966), česká politička ODS, podnikatelka a soukromá zemědělkyně, zastupitelka Středočeského kraje a starostka obce Hlavenec

Externí odkazy